|-
| 22501 ||  || 5 august 1997 ||  || 
|-
| 22502 || 1997 SW || 16 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 22503 Thalpius ||  || 7 octombrie 1997 || Kleť || , 
|-
| 22504 ||  || 6 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 22505 Lewit || 1997 UF || 19 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 22506 - ||  || 24 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22507 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22508 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 22509 - ||  || 24 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22510 - ||  || 21 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22511 - ||  || 28 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 22512 Cannat ||  || 28 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 22513 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 22514 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 22515 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 22516 - ||  || 26 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22517 - ||  || 26 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 22518 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22519 Gerardklein ||  || 2 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 22520 - ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 22521 - ||  || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 22522 ||  || 2 martie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 22523 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22524 - ||  || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22525 - ||  || 24 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 22526 - ||  || 22 martie 1998 ||  || , 
|-
| 22527 Gawlik ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22528 Elysehope ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22529 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22530 Huynh-Le ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22531 Davidkelley ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22532 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22533 Krishnan ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22534 Lieblich ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22535 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22536 Katelowry ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22537 Meyerowitz ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22538 Lucasmoller ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22539 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22540 Mork ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22541 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22542 Pendri ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22543 Ranjan ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22544 Sarahrapo ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22545 Brittrusso ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22546 Schickler ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22547 Kimberscott ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22548 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22549 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22550 Jonsellon ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22551 Adamsolomon ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22552 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22553 Yisun ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22554 Shoshanatell ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22555 Joevellone ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22556 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22557 - ||  || 29 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22558 Mladen ||  || 22 aprilie 1998 ||  || , 
|-
| 22559 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 22560 - ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22561 Miviscardi ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22562 Wage ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22563 Xinwang ||  || 18 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22564 Jeffreyxing ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22565 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22566 Irazaitseva ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22567 Zenisek ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22568 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22569 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22570 Harleyzhang ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22571 Letianzhang ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22572 Yuanzhang ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22573 Johnzhou ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22574 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22575 Jayallen ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22576 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22577 Alfiuccio ||  || 30 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 22578 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22579 Marcyeager ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22580 Kenkaplan ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22581 Rosahemphill ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22582 Patmiller ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22583 Metzler ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22584 Winigleason ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22585 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22586 Shellyhynes ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22587 McKennon ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22588 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22589 Minor ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22590 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22591 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22592 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22593 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22594 Stoops ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22595 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22596 Kathwallace ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22597 Lynzielinski ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22598 Francespearl ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22599 Heatherhall ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 22600 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-